Jackson Heights může být:

 Jackson Heights (Queens) – část města New York v obvodu Queens v USA
 Jackson Heights (Tampa) – část města Tampa na Floridě v USA
 Jackson Heights (Edmonton) – část města Edmonton v Kanadě
 Jackson Heights (skupina) – britská rocková skupina

Rozcestníky - místopisné jméno